

Architettura 
 Rocchio – elemento architettonico

Persone
 Alfredo Rocchi (1903-1982) – calciatore italiano
 Antonio Rocchi o Rocco (1586-1652) – filosofo e scrittore italiano
 Armando Rocchi (1898-1970) – militare, prefetto e veterinario italiano
 Augusto Rocchi (1952) – politico e sindacalista italiano
 Carla Rocchi (1942) – antropologa e politica italiana
 Claudio Rocchi (1951-2013) – cantautore, bassista e conduttore radiofonico italiano
 Cristoforo Rocchi (...-1497) – ingegnere e intagliatore italiano
 Edoardo Rocchi (1965) – ex ciclista su strada italiano
 Enrico Rocchi (1850-1933) – generale italiano
 Filippo Rocchi (1988) – pallanuotista italiano
 Fortunato Rocchi (1822-1909) – pittore e architetto italiano
 Francesco De Rocchi (1902-1978) – pittore italiano
 Gianluca Rocchi (1973) – ex arbitro di calcio italiano
 Giordana Rocchi (1980) – ex ginnasta italiana
 Giulia Rinieri de' Rocchi (1801-1881) – nobildonna italiana
 Giuliana Rocchi (1922-1996) – poetessa italiana
 Luigina Rocchi, anche Claudia o Marina Rocchi (...) – attrice italiana
 Maria Grazia Rocchi (1955) – politica italiana
 Mariano Rocchi (1855-1943) – pittore, collezionista d'arte, antiquario e restauratore italiano
 Massimo Rocchi (1957) – attore, comico e regista italiano naturalizzato svizzero
 Nicoletta Rocchi (1950) – sindacalista italiana
 Rolando Rocchi (1936-1983) – cestista e allenatore di pallacanestro italiano
 Romain Rocchi (1981) – calciatore francese
 Sesto Rocchi (1909-1991) – liutaio italiano
 Tommaso Rocchi (1977)  – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Ulisse Rocchi (1836-1919) – politico italiano
 Vincenzo Rocchi (... – ...) – pittore italiano, attivo nel XIX secolo

Altro
 Stadio Enrico Rocchi – impianto sportivo di Viterbo